

Codici 
 MEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macaé (Brasile)
 MEA – codice vettore ICAO della compagnia aerea libanese Middle East Airlines

Altri progetti